

Afkorting 
 Een eenheid die gebruikt wordt in de astrologie en in oude geologieboeken om 1 million years (1 miljoen jaar) aan te duiden
 Maleisische ringgit, de ISO 4217-code die gebruikt wordt om deze valuta aan te duiden
 Myrtle Beach International Airport, de IATA-luchthavencode van deze luchthaven
 Myriameter, verouderde eenheid voor 10 kilometer

Overig 
 Myr en Myroska, een Frans Goochelaarsduo dat in de periode 1944 tot 1984 actief was in Frankrijk
 Myr, een stad in de Wereld van Het Lied van IJs en Vuur
 Een type wezen dat voorkomt op Mirrodin in de wereld van Magic: the Gathering